ACF est un sigle qui peut signifier :
 Action contre la faim ;
 Administration des chemins de fer (Luxembourg) ;
 Assemblée communautaire fransaskoise ;
 Associazione Calcio Firenze Fiorentina, un club italien de football basé à Florence ;
 Association chrétienne pour la Francophonie ;
 Australian Cat Federation, le livre des origines félines australien ;
 Automobile Club de France ;
 Aviation Club de France, un célèbre cercle de jeux des Champs-Élysées ;
 Avion de combat futur, projet de l'armée de l'air, remplacé par le Mirage 2000 .